L'édition 2021 du tournoi de tennis d'Angers se déroule du 6 au  sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie WTA 125.

Vitalia Diatchenko remporte le tournoi en simple. En finale, elle bat Zhang Shuai, décrochant à cette occasion son troisième titre dans cette catégorie.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Tereza Mihalíková et Greet Minnen.

Faits marquants

Forfaits

Lauréates 
La Russe Vitalia Diatchenko remporte son troisième titre en simple en catégorie WTA 125 en dominant en finale la Chinoise Zhang Shuai.

La paire Tereza Mihalíková / Greet Minnen remporte le double.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Angers
 Saison 2021 de la WTA

Lien externe 
  Site officiel

Navigation 

WTA 2021
Angers
Tennis en France en 2021
Sport en France en 2021
Tennis en décembre 2021